La kämmererite è una clorite cromifera che si forma durante l'alterazione di rocce oliviniche, ricche di cromo, in serpentino.

È stata descritta per la prima volta nel 1840 ad opera di uno studioso scandinavo N. Nordenskiöld che analizzò campioni provenienti dal lago Itkul, presso Bisersk (Siberia). Il nome invece deriva da A. Kämmerer di San Pietroburgo.

La kämmererite appartiene alla classe dei Silicati, sottoclasse Fillosilicatied è strutturalmente una varietà di Clinocloro un noto componente della famiglia delle Cloriti. 

Cristallizza nel sistema Monoclino e si presenta sotto varie forme cristalline – Tabulari pseudoesagonali; Aciculari; Forme geminate per contatto o compenetrazione; Micacee laminari sottili.

Caratteristiche chimico-fisiche: 

Formula chimica (Mg,Fe)5Al2Si3O10(OH)8.Cr è scarsamente dura 2.5 (Mohs) e possiede bassa densità (2-2.5). 

La sfaldatura è perfetta lungo il piano basale che consente di ottenere lamine sottili non elastiche – la frattura è scagliosa e la lucentezza vitrea. 

La kämmererite non è fluorescente.

Origine 
È un minerale accessorio in alcuni giacimenti di Cromite, in rocce intrusive di tipo peridotitico o serpentinitico.

Giacimenti 
In Italia è frequente nella cherzolite (roccia peridotitica olivinico-pirossenica) di Locana in Piemonte, nelle serpentine di Francia in Val Malenco e nelle rocce di alcune località della Valle d'Aosta. All'estero si trova a Kraubath in Siria, a Miass negli Urali, nella provincia turca di Erzincan e in diverse zone degli Stati Uniti.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  http://www.mindat.org/min-2149.html

Varietà di minerali